Băbeni, città del distretto di Vâlcea
Băbeni, comune del distretto di Sălaj